Dans le langage courant, en philosophie et en sciences, la causalité est liée à la notion de cause et effet.

Plus spécifiquement, la causalité existe dans plusieurs domaines : 
 
 En philosophie, la causalité a donné lieu à de nombreuses analyses contradictoires ; en particulier dans le système aristotélicien, le principe de causalité est exprimé par le concept des quatre causes, dont la cause finale.
 En physique, la causalité est un postulat ou principe physique.
 En biologie et en écologie, la causalité est aussi l'un des postulats de base, mais au sein de systèmes complexes.
 En médecine, la causalité est l'ensemble des critères de recherche qui permettent d'attribuer une valeur causale aux facteurs associés à une maladie.
 En histoire, la causalité cherche à expliquer en profondeur les causes des événements historiques.
 En sciences sociales, la causalité est la recherche des facteurs ayant amené tel ou tel phénomène social.
 En droit français, le lien de causalité analyse plus précisément la Responsabilité extra contractuelle.